Protagrotis niveivenosa är en fjärilsart som beskrevs av Augustus Radcliffe Grote 1879. Protagrotis niveivenosa ingår i släktet Protagrotis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
niveivenosa